Экспедиция-Трофи — самый протяженный в мире зимний автопробег. Гонка состоит из нескольких этапов и включает в себя элементы бездорожья, ориентирование и неожиданные логические задания, связанные с нахождением и достижением промежуточных точек.
"Экспедиция-Трофи 2015" продлится 14 дней со старта 23 февраля в Мурманске и финишем 8 марта во Владивостоке. Следить за событиями можно будет на официальном сайте гонки, а также в социальных сетях.

Маршруты 

 2005—2008 годы: Мурманск — Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород — Казань — Пермь — Екатеринбург — Тюмень — Омск — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Хабаровск — Владивосток
 2010 год: Мурманск — Архангельск — Владимир — Казань — Пермь — Екатеринбург — Омск — Казахстан — Астрахань — Элиста — Большой Кавказский хребет — Чёрное море

Команды 
 Астра-Прайд
 Ермак
 Домовенок Кузя
 Траст
 Нимал
 Лэнд Крузер клуб + Рубикон
 Кольская АЭС
 Вне дорог
 Гуси-Лебеди
 Вымпел
 Моя планета
 Бродяги

Ссылки 
 Официальный сайт

Автоспортивные соревнования в России